

Toponimia 
Clayton puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Clayton, un pueblo en el estado de Alabama;
 dos municipios en el estado de Arkansas:
 Clayton, en el condado de Cleburne;
 Clayton, en el condado de Desha;
 Clayton, una ciudad en el estado de California;
 Clayton, un municipio en el estado de Carolina del Norte;
 Clayton, un pueblo en el estado de Carolina del Norte;
 Clayton, un municipio en el estado de Dakota del Norte;
 Clayton, un municipio en el estado de Dakota del Sur;
 Clayton, un pueblo en el estado de Delaware;
 Clayton, un pueblo en el estado de Georgia;
 Clayton, una ciudad en el estado de Idaho;
 dos municipios en el estado de Illinois:
 Clayton, en el condado de Adams;
 Clayton, en el condado de Woodford;
 Clayton, una villa en el estado anterior;
 Clayton, un pueblo en el estado de Indiana;
 dos municipios en el estado de Iowa:
 Clayton, en el condado de Clayton;
 Clayton, en el condado de Taylor;
 Clayton, una ciudad en el estado anterior;
 Clayton, una ciudad en el estado de Kansas;
 Clayton, un pueblo en el estado de Luisiana;
 dos municipios en el estado de Míchigan:
 Clayton, en el condado de Arenac;
 Clayton, en el condado de Genesee;
 Clayton, un municipio en el estado de Minnesota;
 Clayton, una villa en el estado anterior;
 Clayton, un municipio en el estado de Misuri;
 Clayton, una ciudad en el estado de Misuri;
 Clayton, un distrito municipal en el estado de Nueva Jersey;
 Clayton, un pueblo en el estado de Nueva York;
 Clayton, una villa en el estado anterior;
 Clayton, un pueblo en el estado de Nuevo México;
 Clayton, un municipio en el estado de Ohio;
 Clayton, una ciudad en el estado anterior;
 Clayton, un pueblo en el estado de Oklahoma;
 Clayton, un área no incorporada en el estado de Washington;
 tres pueblos en el estado de Wisconsin:
 Clayton, en el condado de Crawford;
 Clayton, en el condado de Polk;
 Clayton, en el condado de Winnebago;
 Clayton, una villa en el estado anterior;

Eponimia

Históricos

Apellido 
Augustin Smith Clayton (1783–1839), jurista y político de Georgia, USA
Bertram Tracy Clayton (1862–1918), U.S. congressman and army officer killed in World War I
Christopher Clayton, Royal Navy pilot and admiral
Christopher Clayton (empresario) (1869–1945) científico británico, industrial y político conservador
Hilda Clayton (1991–2013), 
Henry Clayton (desambiguación), varias personas
John Clayton (desambiguación), varias personas
John M. Clayton (1796–1856), lawyer, U.S. senator from Delaware and U.S. Secretary of State
Joseph Clayton (1868–1943), English freelance journalist and biographer
Joshua Clayton (1744–1798), physician, governor and U.S. senator from Delaware
Pat Clayton (1896–1962), desert explorer
Robert Clayton (desambiguación), varias personas
Thomas Clayton (1777–1854), lawyer and U.S. senator from Delaware
Tubby Clayton (1885–1972), Anglican clergyman, army chaplain and founder of Toc H
Walter F. Clayton (1865–1942) político de N. York
William Derek Clayton (1967) botánico inglés

Cultural y arte

Apellido 
Attitude (1976, nombre real Timothy Clayton), rapero estadounidense y productor discográfico
Adam Clayton (1960), bajista de U2
Beth Clayton,  mezzo soprano estadounidense
Buck Clayton (1911–1991), estadounidense jazz trumpeter
Doctor Clayton (1898–1947), estadounidense blues singer
Jamie Clayton (1978), actriz y modelo estadounidense 
Jan Clayton (1917–1983), actriz estadounidense
Jay Clayton (crítico) (1951), literary critic and professor
Jay Clayton (músico) (1941), jazz singer
Klariza Clayton (1989), English actress and singer
Merry Clayton (1948), estadounidense singer
Michael Clayton (film), 2007 Oscar-nominated film
Peter Clayton (1927–1991), BBC jazz presenter, jazz critic, y autor
R. Gilbert Clayton (1922–2013), estadounidense film set designer and actor
William Cecil Clayton, fictional character in Tarzan of the Apes
Farrah Moan (1993, real name Cameron Clayton), estadounidense drag queen

Nombre de pila 
Clayton Chitty (1985), Canadian actor and model
Clayton Farlow, barón del petróleo ficticio de la serie de TV estadounidense Dallas
Clayton Hickman (1977), British scriptwriter and magazine editor
Clayton Howard (1934-2017), British make-up artist
Clayton Moore (1914–1999), estadounidense actor best known for playing the Lone Ranger in a television series of the same name
Clayton Rohner (1957), estadounidense film and television actor

Deporte

Apellido 
Adam Clayton (futbolista) (1989), English footballer
Andrew Clayton (1973), English freestyle swimmer
Derek Clayton (1942), Australian marathon runner
Jim Clayton (rower) (1911–1992), New Zealand rower
José Clayton (1974), Brazilian-Tunisian footballer
Josh Clayton (1996), Australian rules footballer
Mark Clayton (estadounidense football, 1961), estadounidense football player
Mark Clayton (estadounidense football, 1982), estadounidense football player
Max Clayton (1994), English footballer
Michael Clayton (estadounidense football) (1982), estadounidense football player
Royce Clayton (1970), Major League Baseball player
Scott Clayton (1959), Australian rules footballer
Tom Clayton (–1909), Australian jockey

Nombre de pila 
Clayton Michel Afonso (1988), futbolista brasileño
Clayton Bezerra Leite (1987), futbolista brasileño
Clayton da Silveira da Silva (1995), futbolista brasileño
Clayton Donaldson (1984), futbolista inglés-jamaiquino
Clayton Kershaw (1988), baseball player
Clayton Lambert (1962), West Indian cricketer
Clayton Nascimento Meireles (1989), futbolista brasileño
Clayton Oliver (1997), Australian rules footballer
Clayton Richard (1983), baseball player
Clayton Tonnemaker (1928–1996), futbolista estadounidense